Bachte-Maria-Leerne, een deelgemeente van de Belgische stad Deinze
 Sint-Maria-Leerne, een dorp in Bachte-Maria-Leerne in de Belgische stad Deinze
 Sint-Martens-Leerne, een deelgemeente van de Belgische stad Deinze